Almaraz bezeichnet:
 Almaraz (Cáceres), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cáceres
 Kernkraftwerk Almaraz

Almaraz ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Almaraz (* 1941), argentinischer Boxer
 Enrique Almaraz y Santos (1847–1922), katholischer Theologe und Kardinal